Dit is de wereldranglijst voor mannen van september 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 september 2021.

Mannen 09